Таунер  () — англоязычная фамилия и топоним:
 
 Дэниел Таунер (1850-1919) — американский композитор, автор популярных протестантских гимнов.
 Ральф Таунер (род. 1940) — американский гитарист и композитор. Играл также на клавишных инструментах и трубе.
 Таунер — округ в штате Северная Дакота, США
 Таунер — город в штате Северная Дакота, США